Brintzinger ist der Nachname von:
 Hans-Herbert Brintzinger (1935–2019), deutscher Chemiker
 Herbert Otto Brintzinger (1898–1969), deutscher Chemiker